Raquel — personagem bíblico
 Raquel (cacique) — cacique Antônio Barbalho da Silva
 Raquel (telenovela) — telenovela venezuelana
 Colonia Raquel — comuna da província de Santa-Fé
 Raquel ou Nerine sarniensis — planta herbácea, da família das Amarilidáceas, oriunda da África do Sul

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de religião
Desambiguações de televisão
Desambiguações de biologia